IX район или Лянсиранта (, ) — один из центральных районов города Турку, входящий в Центральный территориальный округ.

Географическое положение 
Район расположен на западном берегу реки Аурайоки, между холмом Какола () и VIII районом - Порт Артур.

Достопримечательности 
На территории IX района расположен ряд музеев - Forum Marinum, Суомен Йоутсен, а также консерватория Турку.

Население 
В 2004 году население района составляло 4 720 человек, из которых дети моложе 15 лет составляли 11,83 %, а старше 65 лет — 11,98 %. Финским языком в качестве родного владели 90,76 %, шведским — 6,13 %, а другими языками — 3,10 % населения района.

См. также 
 Территориальное деление Турку
 Районы Турку

Литература 
 Elina Teerijoki. Kaupunginosien Turku. Turku: Savukeidas Kustannus, 2012. ISBN 978-952-268-030-3

Ссылки 
 

9